Пинедо () — фамилия итальянского происхождения.

Известные носители 
 Пинедо, Густаво (род. 1988) — боливийский футболист.
 Пинедо, Йост (1835—1890) — нидерландский шахматист.
 Пинедо, Марио Даниэль (род 1964) — боливийский футболист.
 Пинедо, Франческо де (1890—1933) — итальянский летчик.